Bairstow est un patronyme notamment porté par :
 Edward Bairstow (1874-1946), compositeur anglais ;
 David Bairstow (1951-1998), joueur de cricket anglais ;
 Mark Bairstow (1963-), joueur australien de football australien ;
 Scott Bairstow (1970-), acteur et musicien canadien ;
 Jonny Bairstow (1989-), joueur de cricket anglais, fils de David Bairstow ;
 Cameron Bairstow (1990-), joueur de basket-ball australien.